Tobias Barreto (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Tobias Barreto (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais